Katapang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Ketapan, ö, Nusa Tenggara Barat, 
 Desa Katapang, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar